Gus Johnson peut désigner :
 Gus Johnson (1913-2000), batteur de jazz américain ;
 Gus Johnson (1938-1987), joueur américain de basket-ball ;
  (1993-), joueur de football américain.